Elena Jakovleva – attrice sovietica e russa
 Lidija Jakovleva – saltatrice con gli sci russa
 Oksana Jakovleva – ex biatleta ucraina
 Ol'ga Jakovleva – ex cestista sovietica
 Varvara Jakovleva – religiosa russa